Sättigung bzw. Sättigungsgrenze steht für:

 Farbsättigung, Intensität von Farbe
 Ferromagnetismus#Sättigung, Sättigungsmagnetisierung
 Sättigung (Elektronik), Zustand bei Halbleiter-Bauelementen
 Sättigung (Physik), Zustand des energetischen Maximums
 Sättigung (Physiologie), Abwesenheit des Bedürfnisses zur Nahrungsaufnahme
 Sauerstoffsättigung, medizinischer Ausdruck für die Sauerstoffkonzentration im Blut
 Semantische Sättigung durch mehrfache Wiederholung eines Wortes
 Sättigung (Psychologie), Verlust des Aufforderungscharakters eines Hinweisreizes
 Sättigung (Wachstum), Wachstumsrate nähert sich vom Positiven her dem Wert Null an
 Sättigungsmenge (Wirtschaft), absetzbare Menge eines kostenlosen Gutes

in der Chemie:
 Sättigung (Biochemie), die Abnahme zusätzlicher Wirkungen bei zunehmend höheren Konzentrationen
 Basensättigungsgrad, gibt den Prozentanteil der Austauschplätze gemäß Kationen-Austausch-Kapazität eines Kationenaustauschers an
 Gesättigte Verbindungen haben ausschließlich Einfachbindungen zwischen den verschiedenen Kohlenstoffatomen
 Sättigungskonzentration, der Punkt, ab dem sich keine weitere Substanz mehr in einer anderen (auf)löst

Siehe auch:
 Übersättigung
 Saturiertes Modell